Andersonův ostrov (Anderson Island) může být:

 Andersonův ostrov (Tasmánie), Austrálie
 Andersonův ostrov (Minnesota), USA
 Andersonův ostrov (Washington), USA
 Little Anderson Island, Austrálie